Парнаиба () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. Составная часть мезорегиона Север штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Литорал-Пиауиенси. Население составляет  145 705 человек на 2010 год. Занимает площадь 435,573 км². Плотность населения — 334,51 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 149 803 жителя.

История 
Город основан 14 августа 1844 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 год составляет 375.059.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 год составляет 2.675,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,674 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания

Муниципалитеты штата Пиауи